Plaats in Indonesië
 Negeri Batin (Blambangan Umpu), een plaats in het bestuurlijke gebied Way Kanan in de provincie Lampung
 Negeri Batin (Buay Sandang Aji), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ulu Selatan in de provincie Zuid-Sumatra